Stati Uniti d'America
 Masonville – città della Contea di Delaware, Iowa
 Masonville – census-designated place della Contea di Daviess, Kentucky
 Masonville – township della Contea di Delta, Michigan
 Masonville – città della Contea di Delaware, New York